Ангара може да се односи на:

Топоним 
 Ангара — река, истиче из Бајкалског језера, и утиче у реку Јенисеј;
 Ангара — река на Криму;
 Ангара — ранији назив села Переваљног на Криму;
 Горња Ангара — река у Бурјатији.

Друго 
 Ангара — врста ракета-носача;
 Ангара — име неколико радиостаница у Русији;
 Ангара — име неколико спортских друштава, фудбалских клубова итд. у Русији.